Это статья о студийном альбоме рок-группы «Animal ДжаZ». О биологическом явлении см. Фаза быстрого сна.

«Фаза быстрого сна» — десятый студийный альбом питерской группы «Animal ДжаZ». Седьмой по счёту электрический альбом группы и первый, записанный при помощи поклонников (краудфандинг).

Альбом посвящён певице МакSим, кроме четырёх песен: «Фаза быстрого сна», «Джига», «Время — не деньги» и «Тело».

Запись 
Группа собрала деньги на запись альбома со своих фанатов раньше запланированного срока (до апреля 2013) — за полтора месяца, о чём стало известно в декабре 2012, но было принято решение не закрывать проект, а дать поклонникам возможность продолжить акционирование и получить за это бонусы.

17 января 2013 стало известно, что новый альбом будет называться «Фаза быстрого сна». Сведение пластинки производилось без музыкантов группы, которые разъехались по разным местам, в частности сам Михалыч был в Индии.

Михалыч об альбоме:

Список композиций 
Слова и музыка всех песен — Михалыч, если не указано иное.

 Бонус-треки

Клипы 
 Любовь
 Джига
 Живи
 Паук
 Анамнез

Примечания 

Альбомы альтернативного рока
Альбомы «Animal ДжаZ»